Александр Алексеевич Филатов:
 Филатов, Александр Алексеевич (1821—1886) — русский педагог и общественный деятель.
 Филатов, Александр Алексеевич (1895—1956) — советский военачальник, генерал-майор.
 Филатов, Александр Алексеевич (род. 1940) — председатель Законодательного собрания Кемеровской области, член Совета Федерации России.